Idioma chorote puede referir a:

 Idioma chorote iyo'wujwa;
 Idioma chorote iyojwa'ja.